Adeopapposaurus (лат., возможное русское название — адеопаппозавр) — род завроподоморфных динозавров из семейства Massospondylidae, живших во времена раннеюрской эпохи. Включает единственный вид — Adeopapposaurus mognai. Ископаемые остатки были обнаружены в отложениях  (Сан-Хуан, Аргентина).

История открытия 

Известен по четырём частично сохранившимся скелетам с двумя неполными черепами. Типовой образец, PVSJ568, включает в себя череп и большую часть скелета. В диссертации Рикардо Н. Мартинеса, опубликованной в 2002 году, окаменелости представителей рода были неофициально описаны как новый вид Massospondylus "mognai". В 2009 году Мартинес формально выделил новые род и вид Adeopapposaurus mognai в составе семейства Massospondylidae. Родовое название относится к длинной шее животного и происходит от  — «далеко»,  — «поедающий» и  [sauros] — «ящер, ящерица». Видовое имя дано по названию местности Mogna, на которой были найдены ископаемые остатки.

Описание 

Внешне напоминал Massospondylus. Форма костей на концах верхней и нижней челюстей позволяет предположить, что Adeopapposaurus обладал ороговевшим клювом. Согласно оценке Рубена Молины-Переса и Асьера Ларраменди (2020), живой PVSJ568 достигал 2,95 м в длину при высоте бедра в 68 см и массе 60 кг.

Филогения 
Приведённая ниже кладограмма показывает положение Adeopapposaurus в составе клады  согласно филогенетическому анализу Оливера Раухута и соавторов (2020):

Примечания 

Massospondylidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии из юрских отложений Аргентины
Фоссилии, описанные в 2009 году